Zone grise peut faire référence à :

 En télécommunications, une zone grise est une zone de couverture téléphonique où un seul opérateur téléphonique possède un équipement réseau,
 En droit, une zone grise correspond à un vide juridique, c'est-à-dire une ambiguïté, une exception ou un cas non-précisé dans une loi.
 En géopolitique, une zone grise est un espace qui a échappé au contrôle de l'État. Les  états faillis peuvent être considérés comme des zones grises.
 Dans le sens commun, une zone grise est la zone intermédiaire entre deux extrêmes ou deux pôles. On peut considérer une zone grise comme alternative au « tout noir ou tout blanc » d'une approche manichéenne.
 La Zone grise concerne également l’ambiguïté des rapports dominant/dominé notamment :
 la zone grise (sexualité) consentement et le non consentement dans les rapports sexuels. Pour plus d'information regarder le documentaire Sexe sans consentement de Delphine Dhilly et Blandine Grosjean; voir également l'article d'Esther intitulé La "zone grise" du consentement illustré (ou: le retour de la tasse de thé) publié dans madmoizelle le .
 les rapports maître/esclave : la zone grise est définie par Primo Levi comme étant une .

Notes et références